Música
 Stranded (álbum), de Roxy Music
 Stranded (Haiti Mon Amour), canção gravada por Rihanna

Cinema
 Stranded (filme de comédia de 1916), filme mudo com Oliver Hardy
 Stranded (filme de drama de 1916), filme mudo